Cesare Dall'Olio – compositore italiano
 Egidio Dall'Olio – pittore italiano
 Elena Duglioli dall'Olio – mistica italiana
 Franca Dall'Olio – ex modella italiana
 Francesco Dall'Olio – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Giovanni Battista Dall'Olio – musicologo, liutaio e organista italiano